Instrument landing system – radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu
 International Life Saving Federation – Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego